Лауреаты государственной премии Российской Федерации за 2012 год были названы указами Президента Российской Федерации В. В. Путина. Торжественная церемония вручения наград прошла в День России 12 июня 2013 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца

Лауреаты в области науки и технологий 
За выдающиеся открытия и труды в области изучения древнейшей истории человечества в Евразии и формирования человека современного анатомического типа
 Деревянко, Анатолий Пантелеевич, доктор исторических наук, академик РАН, директор Института археологии и этнографии СО РАН.

За цикл фундаментальных работ в области изучения биологического разнообразия, его сохранения и обеспечения экологической безопасности
 Добровольский, Глеб Всеволодович (посмертно), доктор биологических наук, профессор, академик РАН, директор Института экологического почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова;
 Павлов, Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
 Адрианов, Андрей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН, директор Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН; заведующий кафедрой биоразнообразия и морских биоресурсов Дальневосточного федерального университета.

За создание нового класса высокорадиационностойких материалов для корпусов атомных реакторов и методов продления сроков их эксплуатации
 Карзов, Георгий Павлович, доктор технических наук, заместитель генерального директора — начальник научно-производственного комплекса ФГУП "ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»;
 Штромбах, Ярослав Игоревич, доктор технических наук, заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» по направлению ядерные технологии — директор Курчатовского центра ядерных технологий;
 Дуб, Алексей Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ОАО НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения».

За создание ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс»
 Межирицкий, Ефим Леонидович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина Федерального космического агентства;
 Никулин, Сергей Петрович, генеральный директор ОАО «Корпорация „Московский институт теплотехники“» Федерального космического агентства;
 Шурыгин, Виктор Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ „Титан“» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Лауреаты в области литературы и искусства 
За вклад в развитие отечественного документального кино
 Мирошниченко, Сергей Валентинович, режиссёр.

За вклад в развитие изобразительного искусства
 Салахов, Таир Теймурович, художник.

За вклад в развитие российского кинематографа, возрождение и развитие киностудии «Мосфильм»
 Шахназаров, Карен Георгиевич, режиссёр.

Лауреаты в области гуманитарной деятельности 
За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности
 Распутин, Валентин Григорьевич, писатель

Примечания 

2012 год в России